Лук однолистный:
 Лук однолистный (Allium monophyllum) — среднеазиатское растение;
 Лук однолистный (Allium unifolium) — североамериканское растение.